1. division i Floorball 2011-12 spilles fra 17. september 2011 til 3. marts 2012. 1. division er den 2. bedste række i Danmarksturneringen i Floorball, og administreres af DaFU. Divisionen er delt i 2 rækker, øst og vest.

Række Øst 
Holdet på 1. pladsen kvalificerer sig direkte til Floorball-Ligaen. Holdet på 2. pladsen spiller kvalifikationskampe mod holdet på 7. pladsen i Liga øst. Holdet på 7. pladsen i rækken, kvalificere sig til kvalifikationskamp B2 mod taberen af kvalifikationskamp B1.

Deltagende Hold

Stilling

Resultater 
I denne tabel er hjemmeholdet skrevet i kolonnen til venstre.

Række Vest 
Holdene på 1. og 2. pladsen kvalificerer sig til Floorball-Ligaen. Holdet på 7. pladsen spiller kvalifikationskamp B2 mod taberen af kvalifikationskamp B1. Holdet på 8. pladsen rykker direkte ned i 2. division.

Deltagende Holde

Stilling

Resultater 
I denne tabel er hjemmeholdet skrevet i kolonnen til venstre.

Eksterne kilder/henvisninger 
 DaFU's resultatdatabase
 Regler for Danmarksturneringen 2011/12

Floorball i Danmark
Floorball i 2011
Floorball i 2012